Hřebec může být:

samec koně a jiných koňovitých lichokopytníků, příp. velblouda
Hřebec (Lužické hory) – vrchol v Lužických horách u Krásného Pole u Chřibské (650 metrů nad mořem)
Hřebec (příjmení) – české příjmení
 Jiří Hřebec – československý tenista

v kultuře
Černý hřebec – americký film z roku 1979
Italský hřebec – americký erotický film se Sylvesterem Stallonem
Spirit – divoký hřebec – americký animovaný film z roku 2002